Jim Boyd puede referirse a:

 Jim Boyd (1907-1991), futbolista escocés;
 Jim Boyd (1933-2013), actor del programa infantil The Electric Company.

Nombres anglosajones